Соляная шахта — наименования различных шахтных производств, добывающих соль.

Польша 
 Соляная шахта (Величка) — объект культурного наследия ЮНЕСКО;
 Соляная шахта (Бохня) — памятник истории Польши.

Румыния 
 Соляная шахта в городе Турда